Veronika est une forme germanique et slave du prénom féminin Véronique.

Personnalités portant ce prénom

Autres 
 (612) Veronika, astéroïde découvert en 1906

Voir aussi 
 Le Secret de Veronika Voss
 Veronika décide de mourir

Prénom féminin